Андрѐ Робѐр Рембу̀р (, по-известен само като Бурвил (), е френски комик. Роден е на 27 юли 1917 г. в село Прето Викмар. Почива на 23 септември 1970 г. в Париж.

Избрана филмография

Източници

Външни препратки 
 
 

Френски актьори и актриси
Френски комици
Нормандци